

Association 
 Eau vive, organisation de solidarité internationale.

Cinéma 
 Eau vive (film), court-métrage français de Jean Epstein (1939).
 L'Eau vive, film français de François Villiers (1958).

Hydrologie 
 Eau vive (hydrologie), eau d'un torrent, d'un cours d'eau de montagne au débit irrégulier.

Littérature 
 Eau vive et eau morte, motif récurrent dans les contes slaves et russes en particulier.
L'Eau vive, recueil de nouvelles de l'écrivain Jean Giono (1943).

Musique 
 L'Eau vive (chanson), chanson de Guy Béart, thème principal de la musique du film de François Villiers (1958).

Presse écrite 
 L'Eau vive (journal), journal francophone saskatchewanais (Canada, 1971).

Religion 

 Communauté de l'Eau vive, Centre international de spiritualité et de culture chrétienne (1946-1956)

Sport 
 Activités sportives de glisse et de pleine nature se pratiquant dans les rivières, telles que le canoë en eau vive, le kayak en eau vive, le radeau en eau vive (rafting) et la nage en eau vive (hydrospeed).
 Stade d'eau vive, lieu de pratique des sports d'eau vive.
 Joinville Eau Vive, association sportive de canoë-kayak basée à Joinville-le-Pont.

Télévision 
 Maria des Eaux-Vives, mini-série télévisée franco-québécoise de Robert Mazoyer (1993).

Toponymie 
 Les Eaux-Vives, quartier de la ville de Genève en Suisse.
 Parc des Eaux-Vives, parc public situé dans le quartier de Genève du même nom.
 Passage des Eaux-Vives, voie du  arrondissement de Paris

Transports ferroviaires 
 Ligne d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives (frontière), ancienne et courte ligne ferroviaire secondaire électrifiée à écartement standard et à voie unique.

Autres 
 L'Eau Vive, restaurant situé à Profondeville, en Belgique

 L'Eau Vive: magasin bio de proximité depuis 1979.

Voir aussi